Kirov puede hacer referencia a:

 Serguéi Kírov (1886-1934), revolucionario bolchevique, nacido Sergéi Mirónovich Kóstrikov;
 Ballet Kírov, nombre que recibió durante la época soviética el Ballet Mariinski;
 Óblast de Kírov, una unidad administrativa rusa;
 Kírov, capital del óblast del mismo nombre;
 Kírov, ciudad situada en el óblast de Kaluga, en Rusia;
 Kírov, crucero ruso de propulsión nuclear.
Kírov, crucero ligero soviético que combatió en la Segunda Guerra Mundial.